Aligena diegoana är en musselart som beskrevs av Leo George Hertlein och Grant 1972. Aligena diegoana ingår i släktet Aligena och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
diegoana